Twarz – przednia część głowy niektórych zwierząt
 Twarz – klasa zachowań i obyczajów obowiązujących w Chinach i innych krajach Dalekiego Wschodu
 Twarz – szwedzki film z 1958 w reżyserii Ingmara Bergmana
 Twarz – brytyjski film z 1997 w reżyserii Antoni Bird
 Twarz – tajwański film z 2009 w reżyserii Ming-liang Tsai
 Twarz – polski film z 2018 w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej